Нина Субботина:
 Субботина, Нина Михайловна (1877—1961) — русский и советский астроном.